Вілле́р-Сен-Фрамбу́р () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 50 км на північний схід від Парижа, 80 км на південь від Ам'єна, 45 км на південний схід від Бове.

Історія 

1 січня 2019 року Віллер-Сен-Фрамбур і Оньон було об'єднано в новий муніципалітет Вілле-Сен-Фрамбур-Оньон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 225 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 614,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллер-Сен-Фрамбур на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-Сен-Фрамбур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-Сен-Фрамбур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-Сен-Фрамбур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-Сен-Фрамбур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Уаза